Прикуба́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Прикубанская улица — улица на хуторе Васильевском Абинского района Краснодарского края
 Прикубанская улица — улица на хуторе Духовском Гулькевичского района Краснодарского края
 Прикубанская улица — улица в селе Кеслерове Крымского района Краснодарского края
 Прикубанская улица — улица на хуторе Колосе Красноармейского района Краснодарского края
 Прикубанская улица — улица в Краснодаре
 Прикубанская улица — улица на хуторе Молдаванском Красноармейского района Краснодарского края
 Прикубанская улица — улица в посёлке Первомайском Красноармейского района Краснодарского края
 Прикубанская улица — улица в станице Старой Станице Армавира Краснодарского края
 Прикубанская улица — улица в станице Фёдоровской Абинского района Краснодарского края

См. также 

 Кубанская улица
 Прикубанский переулок